Porpitidae är en familj av nässeldjur. Porpitidae ingår i ordningen Anthoathecata, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Porpitidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Porpitidae